Алту́нино — село в Вачском районе Нижегородской области, входит в состав Казаковского сельсовета.

До 28 августа 2009 года находилась в составе Алтунинского сельсовета и являлась его административным центром.

В прошлом — деревня Муромского уезда Владимирской губернии. В 1840—50-х годах Алтунино входило в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вачского района